Joe Walsh (1943–2014) – irlandzki polityk, minister
 Joe Walsh (ur. 1947) – amerykański gitarzysta, klawiszowiec, kompozytor, piosenkarz
 Joe Walsh (ur. 1961) – amerykański polityk, kongresmen z Illinois